Сепактакрау Regu (sepaktakraw regu — англ.) — игра с мячом, распространённая в странах Юго-Восточной Азии. Является одной из составных частей Сепактакрау. Игры по классической regu проходят на стандартной бадминтонной площадке специальным лёгким мячом из ротанга, который чуть меньше минифутбольного. В игре участвуют две команды по два (doubles regu), по три (regu) или по четыре игрока (quadrant) в каждой. Смысл regu очень похож на игру в волейбол, при этом соприкосновение с мячом разрешается любой частью тела, за исключением рук. Игроки должны приземлить мяч на стороне противника и не допустить его падения на своей стороне. Как и в волейболе, во время розыгрыша каждая команда имеет возможность сделать три касания для передачи мяча на сторону соперника, отличие заключается в том, что в regu два или три контакта с мячом подряд может делать один игрок. Игроки стараются как можно эффективнее использовать касания мяча, для того чтобы обработать мяч под удар себе или выполнить передачу партнёру ближе к переднему краю площадки, создавая атакующему игроку условия для нанесения завершающего удара. Игра является технически сложной и требует совершенного владения своим телом, ловкости, координации, прыгучести, хорошо развитой гибкостии отменной техники владения мячом. Наибольшей популярностью Regu пользуется в Таиланде, Малайзии, Камбодже, Индонезии, Вьетнаме, Мьянме и на Филиппинах.

История 
Прообразом современного Сепактакрау Regu можно считать китайскую игру Чжу Кэ известную с II века до нашей эры. Судя по древним рукописям на игровой площадке определённого размера вкапывались примерно в 4 метрах друг от друга две бамбуковые палки, высотой до 4 метров. Между палками натягивалась сетка, в верхней части которой было вырезано отверстие диаметром в 60 см, которое и являлось воротами. Игроки могли передавать мяч друг другу любой частью тела, запрещалось дотрагиваться до него только ладонью.

Первые упоминания об играх ногами в мяч в странах Индокитая и Юго-Восточной Азии стали появляться начиная с XI века: «Takraw» — в Таиланде, «Sipa» — на Филиппинах, "Sepakpaga " — в Малайзии и Брунее, «Sepraga» — в Сингапуре, «ChingLoong» — в Мьянме, «Rago» — в Индонезии, «Katop» — в Лаосе. Считается, что Сепактакрау в её современном виде зародилась в Малайзии и Таиланде в XV веке н. э. Стиль игры в то время очень напоминал Сепактакрау circle, где игроки должны были обладать навыками удерживать мяч в отрыве от поверхности, играя ногами и подбивая его головой. В свободное время деревенские жители вставали на открытой площадке в круг, образовывали несколько команд по 4-5 человек, и помогая друг другу, старались удержать мяч, сплетённый из тростника или ротанга, в воздухе в течение более продолжительного времени. В игре принимали участие представители разных возрастных групп. Коллективная игра позволяла людям чувствовать себя частью определённой общности, поднимала настроение, помогала расслабляться после тяжёлой работы. В то время игра одной из наиболее популярных игр с мячом в Азии.

В начале XX века для игры в Сепактакрау стали использовать сетку, разделяющую площадку на две равные части. Перед играющими ставилась задача, сохраняя мяч в воздухе, перебрасывать его на сторону противника. За выполнение этой задачи команде начислялось определённое количество баллов. Команда, набравшая большее количество баллов признавалась победительницей. К 40-м годам XX века версия игры через сетку распространилась по всей Юго-Восточной Азии.

Первое официальное соревнование по Сепактакрау Regu состоялось в плавательном клубе Пенанга 16 мая 1945 года. Постепенно игра распространилась по всей Юго-Восточной Азии, и в 1950-х годах в неё играли почти в каждой школе. В 1960 году представители нескольких спортивных федераций стран Юго-Восточной Азии, культивирующих игру мячом ногами через сетку, разработали единый свод правил и положений, и определили название спортивной игры как «SepakTakraw». В 1965 году игра была представлена на Играх полуострова Индокитай, а в 1990 году состоялся дебют Cепактакрау Regu на десятых Азиатских играх в Пекине. В 1997 году в Таиланде состоялся первый турнир по Cепактакрау Regu среди женщин.

Игровая площадка 
 Для игры в Cепактакрау Regu используется стандартная бадминтонная площадка размером 13.4 на 6.1 метров. Из точек пересечения боковой и средней линий внутри игровой площадки проводятся два полукруга радиусом 0.9 метра, которые образуют на каждой стороне площадки по два угловых сектора. На каждой стороне игрового поля определяется зона подачи, представляющая собой круг диаметром 0.6 метра. Центр зоны подачи располагается на расстоянии 2.45 метров от лицевой линии, и на расстоянии 3.05 метра от боковых линий площадки. Верхний край сетки в середине площадки должен составлять 1,52 м для мужчин и 1,42 м для женщин, у стоек — 1,55 м для мужчин и 1,45 м для женщин.

Мяч 
Мяч должен иметь 12 отверстий и 20 пересечений, длину окружности не менее 42-44 см (16,5-17,3 дюйма) для мужчин и 43-45 см (16,9-17,7 дюйма) для женщин. Вес мяча должен быть в диапазоне от 170 до 180 г (6,0-6,3 унции) для мужчин и от 150 до 160 г (5,3-5,6 унции) для женщин. Тип материала, использованный для изготовления мяча или для покрытия мяча резиновым или мягким долговечным покрытием, должен быть одобрен ISTAF, прежде чем он будет использован для любых соревнований .

Игровой формат 
В игре побеждает команда, одержавшая победы в двух сетах. Если каждая команда одержала по одной победе в первых двух сетах, для выявления победителя игры назначается третий сет. В первых двух партиях побеждает команда, которая первой набирает 21 очко, с минимальным преимуществом в 2 очка (то есть при счёте 20:20 игра продолжается до 22 очков и т. д.) В случае счёта 24:24 игра продолжается до 25 очков. Перед началом 3 сета судья с помощью жребия определяет стороны площадки и команду которая будет подавать первой. После того, как одна из команд в 3-м сете набирает 11 очков, команды должны поменяться сторонами площадки. Между окончанием одной партии и началом другой устанавливается перерыв продолжительностью 2 минуты. Каждый розыгрыш мяча заканчивается очком.

Подача мяча 
Подача осуществляется следующим образом: один из игроков передней линии, находящийся в угловом секторе, набрасывает мяч рукой подающему игроку, который ударом ноги должен перевести мяч на сторону соперника. При проведении подачи, не бьющая нога подающего игрока должна касаться игровой площадки в круге подачи (до момента соприкосновения мяча и ноги). Бьющая нога при этом может свободно размещаться в любом месте площадки во время подачи. Два других игрока подающей команды (игроки передней линии) должны располагаться в угловых секторах у сетки. В процессе игры каждая команда совершает три подачи подряд, после чего происходит переход подачи к противоположенной команде, независимо от того, какая из команд выигрывает очко.

Апмлуа игроков 
 Server (подающий). Основная задача подающего выполнять высокие скоростные подачи мяча через сетку. В процессе игры Server, находящийся на задней линии принимает удары соперника и выполняет передачи партнёрам.
 Feeder (разыгрывающий). Разыгрывающий — самый подвижный и координированный игрок на площадке, который должен иметь максимальный контроль над мячом во время матча и вести всю игру. Основная задача разыгрывающего — приём, обработка мяча и передача его нападающему для нанесения завершающего удара. Feeder также является атакующим игроком и может наносить удары через сетку, а при защите блокировать удары соперника.
 Striker (нападающий). Задача нападающего игрока располагаться ближе к сетке и наносить сильные удары сверху-вниз в площадку соперника, а также блокировать удары игроков противоположенной команды.

Примечания